Сергей Федин: Федин, Сергей Александрович (род. 1990) — российский шашист. 
 Федин, Сергей Николаевич (род. 1956, Москва) — русский поэт, писатель, популяризатор науки и педагог, изобретатель, афорист и математик.